Бонфон () — коммуна во Франции, в департаменте Коррез.
 Бонфон () — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Пиренеи.